

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa 
 Pawłowicze – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Mielnik 
 Pawłowicze – kolonia wsi Litwinki w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Kuźnica

Miejscowości na Białorusi 

 Pawłowicze – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie bereskim, w sielsowiecie Malecz.
 Pawłowicze – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie zelwieńskim, w sielsowiecie Dobrosielce.
 Pawłowicze  – dawny majątek w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Sitce.
Pawłowicze – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Jazno.
Pawłowicze – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Jazno.
 Pawłowicze – przystanek kolejowy w miejscowości Pawłowicze, w rejonie bereskim, w obwodzie brzeskim,

Miejscowości na Ukrainie 

 Pawłowicze – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie łokackim.